Austria
 chiesa di San Carlo – chiesa di Vienna (Austria)
 Italia
 Chiesa di San Carlo al Soccorso – chiesa di Bergamo soppressa
 Chiesa di San Carlo dei Mendicanti – chiesa di Bergamo soppressa
 Chiesa di San Carlo ai Cappuccini – chiesa di Borgo San Lorenzo
 Chiesa di San Carlo – chiesa di Bologna
 Chiesa di San Carlo – chiesa di Brescia 
 chiesa di San Carlo – chiesa di Brugherio
 chiesa di San Carlo – chiesa di Ferrara
 Chiesa di San Carlo dei Barnabiti – chiesa di Firenze
 Chiesa di San Carlo dei Lombardi – chiesa di Firenze
 Chiesa di San Carlo – ex chiesa di Milano, situata in via Moscova
 Chiesa di San Carlo – chiesa di Mortara 
 Chiesa di San Carlo – ex chiesa di Rieti
 Chiesa di San Carlo – chiesa di Torino
 chiesa di San Carlo – chiesa di Vigevano

 Chiesa di San Carlo all'Arena – chiesa di Napoli
 Chiesa di San Carlo alle Mortelle – chiesa di Napoli

 Chiesa di San Carlo alle Quattro Fontane – chiesa di Roma
 Chiesa di San Carlo ai Catinari – chiesa di Roma

 Basilica dei Santi Ambrogio e Carlo al Corso – chiesa di Roma
 Chiesa di San Carlo al Corso – chiesa di Milano
 Chiesa di San Carlo al Corso – chiesa di Noto

Conservatorio di San Carlo – chiesa di Pienza

 Svizzera
Chiesa di San Carlo – chiesa di (Poschiavo)

Pagine correlate
 San Carlo
Chiesa di San Carlo al Corso
Oratorio di San Carlo